Okręg krasławski  (łot. Krāslavas rajons) – okręg w południowo-wschodniej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: dyneburskim, Preiļi, rzeżyckim, lucyńskim oraz z Białorusią.

Skład etniczny

 48,7% - Łotysze
 24,7% - Rosjanie
 17% - Białorusini
 5,8% - Polacy
 3,8% - pozostali

Krasław